Ryall ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Bailey Ryall (1798–1864), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)
 David Ryall (1935–2014), britischer Schauspieler
 Sebastian Ryall (* 1989), australischer Fußballspieler
 Tony Ryall (* 1964), neuseeländischer Politiker